Amigo je priimek več oseb:    
 Carlos Amigo Vallejo, španski rimskokatoliški nadškof in kardinal
 Luis José María Amigó y Ferrer, španski rimskokatoliški škof
 Peter Emmanuel Amigo, britanski rimskokatoliški nadškof